Jana může znamenat:

 Jana — ženské jméno

Bilologie 
 Jana – rod můr

Geografie 
 Jana (řeka) – řeka v Rusku

Kultura 
 Jana (americká zpěvačka) – americká zpěvačka
 Jana (srbská zpěvačka) – srbská zpěvačka
 Jana (film) – tamilský film
 Jana z Arku